Belle Prairie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Belle Prairie Township (Illinois)
 Belle Prairie Township (Minnesota)
 Belle Prairie Township (Nebraska)
 Belle Prairie Township (South Dakota)